Arsacavano (Aršakawan/Aršakavan) foi uma cidade da Armênia fundada e batizada em honra do rei   no cantão de Cogovita, na província de Airarate. Segundo Moisés de Corene, para povoar a cidade, Ársaces disse que todos os que tivessem cometido delitos e quisessem se isentar de uma investigação deveriam usar a cidade como refúgio. Sua medida, tratada como insensata por Moisés, surtiu efeito, mas desagradou os príncipes armênios.

Os príncipes armênios se reuniram e atacaram a cidade, matando homens e mulheres, exceto infantes lactantes. O católico   foi rapidamente informado da situação, mas não chegou a tempo de impedir o massacre. Ao chegar, libertou as crianças poupadas, que estavam presas como cativas, ordenou que fossem colocadas em cestas e levadas a um estábulo e providenciou cuidados e freiras para elas.

Ársaces, que havia se refugiado no Reino da Ibéria à época devido a uma invasão do xá  , retornou com tropas iberas e marchou contra os príncipes que estiveram envolvidos na destruição de Arsacavano. O conflito se interrompe quando Ársaces foi pressionado por tropas do imperador Valente  e do xá Sapor.

Bibliografia 

 

 

Cogovita
Ársaces II da Armênia
Cidades do Reino da Armênia (Antiguidade)